Отряд специального назначения «Авангард» (бывш. «Эдельвейс»)

История 
Отряд (в/ч 6762-17 ОСН ВВ МВД РФ пункт постоянной дислокации отряда находится у подножия горы Змейка возле посёлка Новотерский Минераловодского района Ставропольского края, состоит из четырёх групп специального назначения (ГСН) с разной спецификой выполнения задач,) сформирован в октябре 1998 года на базе трёх рот специального назначения (РСН) оперативных полков 54 дивизии оперативного назначения внутренних войск: роты СН полка оперативного назначения (ПОН) г. Нальчик, роты СН 59 ПОН г. Зеленокумск, роты СН ПОН г. Нефтекумск, роты СН ПОН Благодарный.

Неофициально 17 ОСН также называют «Ермоловским отрядом» или просто — «Минводы», по месту дислокации.

С 2016 года отряд называется 17 ОСН ВНГ «Авангард».

C 2006 г. 17-й ОСН является лучшим в России и СНГ отрядом специального назначения ВВ МВД:
 2006 г. — первенство Сибирского регионального командования ВВ МВД
 2008 г. — первенство Центрального регионального командования ВВ МВД
 2010 г. — первенство Уральского регионального командования ВВ МВД
 2014 г. — победитель соревнований взводов специального назначения и разведки ВВ МВД

Одной из главных задач отряда является борьба с терроризмом.

Задачи 
На отряд возлагаются следующие задачи:
 Участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения.
 Участие в разоружении и ликвидации незаконных вооружённых формирований, организованных преступных групп, пресечении массовых беспорядков, сопровождающихся вооружённым насилием, изъятии у населения незаконно хранящегося оружия.
 Участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической операции.
 Участие в территориальной обороне Российской Федерации.
 Охрана важных государственных объектов и специальных грузов.
 Участие в обезвреживании лиц, захвативших заложников, важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также здания органов государственной власти;
 Участие в обеспечении безопасности должностных лиц и отдельных граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации.

Боевой путь 

02.02-15.05.1999
 хутор Дыдымкин Ставропольского края — охрана территориальной границы и промышленных объектов
12.07-03.09.1999
 Дагестан, г. Кизляр — проведение спецоперации на Копайском гидроузле
04.09-25.09.1999
 Кадарская зона, с. Чабанмахи — освобождение села, ликвидация незаконных вооружённых формирований.
25.09-10.10.1999
 Махачкала — боевое слаживание подразделений
10.10-30.11.1999
 Чечня, Шелковский район — разведывательно-поисковые мероприятия
30.11-18.12.1999
 станица Червленная
19.12-24.10.2000
 г. Грозный — участие в освобождении города от НВФ
25.01-29.02.2000
 Чечня, с. Автуры
29.02-14.06.2000
 Чечня, с. Балансу
20.09-27.04.2001
 Чечня, с. Центорой
12.09.2002-29.12.2002
 Чечня, с. Шали
29.12.2002-24.01.2003
 г. Грозный
20.11.2003-22.05.2004
 c. Горячеисточинское, с.Горагорский
16.11.2004-01.06.2005
 Чечня, с. Ачхой-Мартан
18.11.2005-25.05.2006
 Чечня, с. Ачхой-Мартан
17.11.2006-02.06.2007
 Чечня, с. Ачхой-Мартан

Разведывательно-поисковые мероприятия, адресные проверки, ликвидация НВФ.

Примечания

Ссылки 
 Внутренние войска МВД России 
 Журнал подразделений специального назначения «Братишка»
 Войска.ру-Внутренние Войска и СН ВВ МВД РФ 
 Форум СпецНаз.орг-Части и подразделения СН ВВ РФ

Борьба с терроризмом в России
Подразделения специального назначения Внутренних войск МВД РФ и Росгвардии
Воинские части и формирования, созданные в 1998 году